Rörtjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Götaland
Rörtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Rörtjärnet, Bohuslän, sjö i Orusts kommun, 
Rörtjärnen, Dalsland, sjö i Munkedals kommun,  (4,2 ha)

Värmland
Rörtjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Rörtjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (7,79 ha)

Dalarna
Rörtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685803-132666), sjö i Älvdalens kommun,  (4,11 ha)
Rörtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685869-131384), sjö i Älvdalens kommun,  (18,3 ha)
Rörtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671779-142522), sjö i Vansbro kommun,  (6,29 ha)
Rörtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671967-141402), sjö i Vansbro kommun, 
Rörtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Rörtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683478-133653), sjö i Älvdalens kommun,  (4,84 ha)
Rörtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685044-136310), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland
Rörtjärnarna, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Rörtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Rörtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (3,66 ha)
Lill-Rörtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,

Härjedalen
Lill-Rörtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (4,66 ha)
Rörtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Rörtjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Rörtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 696452-137770), sjö i Bergs kommun,  (14,5 ha)
Rörtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697028-136011), sjö i Bergs kommun,  (9,22 ha)
Rörtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 698148-137232), sjö i Bergs kommun,  (9,42 ha)
Rörtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,33 ha)
Rörtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, vid Norderåsen), sjö i Härjedalens kommun
Rörtjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (7,22 ha)

Jämtland
Lill-Rörtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Rörtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Rörtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Rörtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Rörtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710375-144851), sjö i Krokoms kommun, 
Rörtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710410-144853), sjö i Krokoms kommun, 
Rörtjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710412-144853), sjö i Krokoms kommun, 
Rörtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 714858-144827), sjö i Strömsunds kommun,  (13,5 ha)
Rörtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715776-147286), sjö i Strömsunds kommun,  (7 ha)
Rörtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715832-146139), sjö i Strömsunds kommun,  (4,56 ha)
Rörtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716117-140574), sjö i Strömsunds kommun,  (9,01 ha)
Rörtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716485-142320), sjö i Strömsunds kommun,  (4,45 ha)
Rörtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717400-140912), sjö i Strömsunds kommun,  (18,3 ha)
Rörtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Rörtjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (15 ha)
Rörtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709964-142811), sjö i Krokoms kommun,  (12,4 ha)
Rörtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710888-141780), sjö i Krokoms kommun,  (6,37 ha)
Rörtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708302-135800), sjö i Åre kommun,  (50,5 ha)
Rörtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 709347-136419), sjö i Åre kommun,  (12,4 ha)
Rörtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Rörtjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,89 ha)
Rörtjärnen (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (32 ha)
Rörtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Rörtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Rörtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,13 ha)
Rörtjärnen (Åre socken, Jämtland, 703245-132863), sjö i Åre kommun, 
Rörtjärnen (Åre socken, Jämtland, 704181-136097), sjö i Åre kommun, 
Rörtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Rörtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Offerdal socken i Krokoms kommun,  (87,7 ha)
Rörtjärnbäcken
Rörtjärnrun, lågfjäll (709 m) sydväst om i Offerdals socken, Jämtland
Stor-Rörtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,82 ha)
Stor-Rörtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (7,84 ha)
Stor-Rörtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (28,4 ha)
Väster-Rörtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (4 ha)
Öster-Rörtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (10,7 ha)

Medelpad
Rörtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 690837-146133), sjö i Ånge kommun, 
Rörtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 693218-145303), sjö i Ånge kommun,  (2 ha)

Ångermanland
Lill-Rörtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Rörtjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708706-154780), sjö i Sollefteå kommun, 
Rörtjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 708730-154769), sjö i Sollefteå kommun, 
Rörtjärnarna (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 704822-155806), sjö i Sollefteå kommun, 
Rörtjärnarna (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 704825-155785), sjö i Sollefteå kommun, 
Rörtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Rörtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,31 ha)
Rörtjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Rörtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (4,9 ha)
Rörtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 704247-155949), sjö i Sollefteå kommun, 
Rörtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 705139-155879), sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Rörtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Västerbotten
Lill-Rörtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Rörtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714003-166883), sjö i Vindelns kommun,  (3,51 ha)
Rörtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714296-168434), sjö i Vindelns kommun, 
Rörtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715408-169170), sjö i Vindelns kommun, 
Rörtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715977-168642), sjö i Vindelns kommun, 
Rörtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716651-169030), sjö i Vindelns kommun,  (11,2 ha)
Rörtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716707-166105), sjö i Vindelns kommun, 
Rörtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Rörtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720135-166774), sjö i Norsjö kommun, 
Rörtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720445-169064), sjö i Norsjö kommun, 
Rörtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720650-165164), sjö i Norsjö kommun,  (5,08 ha)
Rörtjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713568-170833), sjö i Umeå kommun, 
Rörtjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713662-171868), sjö i Umeå kommun,  (3,42 ha)

Norrbotten
Rörtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727258-173655), sjö i Piteå kommun, 
Rörtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727372-169880), sjö i Piteå kommun,  (2,3 ha)
Rörtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728321-171647), sjö i Piteå kommun,  (6,46 ha)
Rörtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,3 ha)
Rörtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Rörtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 730388-175592), sjö i Bodens kommun, 
Rörtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 731929-174008), sjö i Bodens kommun,  (7,46 ha)

Lappland
Rörtjärn (Arjeplogs socken, Lappland, 731896-158635), sjö i Arjeplogs kommun, 
Rörtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732145-160656), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,39 ha)
Rörtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732348-161129), sjö i Arjeplogs kommun, 
Rörtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732471-161910), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,3 ha)
Rörtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734887-158843), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,89 ha)
Rörtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 736210-156304), sjö i Arjeplogs kommun, 
Rörtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Rörtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725470-166821), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,69 ha)
Rörtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726717-164856), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,1 ha)
Rörtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726742-164831), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,19 ha)
Rörtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726766-164092), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,08 ha)
Rörtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730837-168304), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,2 ha)
Rörtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718196-147564), sjö i Dorotea kommun, 
Rörtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718424-147216), sjö i Dorotea kommun,  (3,15 ha)
Rörtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rörtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735294-169570), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,37 ha)
Rörtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736883-170604), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,64 ha)
Rörtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738685-171798), sjö i Jokkmokks kommun, 
Rörtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717056-165270), sjö i Lycksele kommun,  (10,2 ha)
Rörtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718745-164922), sjö i Lycksele kommun, 
Rörtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Rörtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Rörtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727454-155586), sjö i Sorsele kommun,  (15,2 ha)
Rörtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727953-159854), sjö i Sorsele kommun,  (15,7 ha)
Rörtjärnen (Stensele socken, Lappland, 720164-158735), sjö i Storumans kommun,  (7,06 ha)
Rörtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723479-153759), sjö i Storumans kommun, 
Rörtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720245-149753), sjö i Vilhelmina kommun, 
Rörtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720256-149734), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,32 ha)
Rörtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717208-155196), sjö i Vilhelmina kommun, 
Rörtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720965-148251), sjö i Vilhelmina kommun, 
Rörtjärnen (Örträsks socken, Lappland, 711400-165402), sjö i Lycksele kommun, 
Rörtjärnen (Örträsks socken, Lappland, 712431-165419), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Lill-Rörtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn